

Sigle 
 Waggonbau- und Maschinenbau Donauwörth – azienda tedesca del settore dei trasporti
 Weapon of Mass Destruction – arma di distruzione di massa
 Weighted Mean Difference – (differenza media pesata WMD)

Codici 
 WMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mandabe (Madagascar)